Rolls-Royce Ghost I, 2010–2021 
  Rolls-Royce Ghost II, 2020–